Espécie, um conceito básico da Biologia e um dos agrupamentos do sistema taxonómico
Espécie-tipo, um conceito da taxonomia 
Espécie endémica, um espécie com ocorrência natural restrita a determinado território 
 Espécie química, denominação  genérica dada a um conjunto de diferentes entidades químicas (átomo,  molécula,  íon ou radical)
Espécie (doce), um doce seco típico da ilha de São Jorge, Açores

Ver também

Desambiguação